Attyka – kraina historyczna w Grecji
 Attyka – region administracyjny w Grecji
 Attyka – nomos w Grecji
 Attyka – książka autorstwa Garry'ego Kilwortha
 Półwysep Attycki
 attyka – element architektoniczny
 Attyka – wydawnictwo w Krakowie.